Блюменберг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Блюменберг, Беттина (род. 1962) — немецкая (ФРГ) хоккеистка на траве.
 Блюменберг, Рита (род. 1936) — немецкая (ФРГ) фигуристка, выступавшая в парном разряде.
 Блюменберг, Фрида (род. 1935) — южноафриканский скульптор.
 Блюменберг, Ханс (1920—1996) — немецкий философ и историк идей, педагог.